Гульжа́н Абдилдабе́ковна Исса́нова () — казахстанская дзюдоистка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по дзюдо, чемпион Азии 2009 года в категории свыше 78 кг.

Биография 
Родилась в 1983 году в Караганде. Тренируется под руководством Заслуженного тренера РК Байшулакова Талгата Сайрановича.

Чемпион Азии 2009 года, призер нескольких чемпионатов Азии и Азиатских игр.

По правилам международной федерации дзюдо для завоевания лицензий на Олимпийские игры спортсменам необходимо было в течение двух лет с 2010-2012 год выступать в международных рейтинговых соревнованиях и войти в число 14 лучших спортсмена на участие в Олимпийских Играх. Гульжан в рейтинге занимает 12 место.

Ссылки 
 
 
 Иссанова Г.А. на сайте акимата Карагандинской области

Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы Азии по дзюдо
Чемпионы Казахстана по дзюдо